Сан Хосе Истапа има више значења:

 Сан Хосе Истапа, Барио Вијехо (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Хосе Истапа (Темаскалсинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Сан Хосе Истапа (Кањада Морелос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику